

Sigle 
 DC – Democrazia Cristiana – ex partito politico italiano
 DC – Detective Conan – manga ed anime
 DC – Direct Connect – protocollo di file sharing
 DC – Direct Current – corrente continua
 DC – Dirigente Centrale – figura del trasporto ferroviario
 DC – Doctor of Chiropractic – dottore in chiropratica
 DC – District of Columbia – capitale degli Stati Uniti d'America
 DC – Difensore Centrale – ruolo del calcio

Medicina 
DC – cellule dendritiche
DC – doppio contrasto

Botanica
DC. – abbreviazione standard utilizzata per le piante descritte da Augustin Pyrame de Candolle.

Codici 
 DC – codice vettore IATA di Golden Air
 DC – codice ISO 3166-2:CO del Distrito Capital di Bogotà (Colombia)
 DC – codice ISO 3166-2:US del Distretto di Columbia (USA)

Informatica 
 dc (Unix) – calcolatrice a riga di comando basata sulla notazione polacca inversa (RPN) nei sistemi operativi Unix 
 DC – Domain controller
 DC – Dublin Core – standard per i metadati

Musica 
 DC – abbreviazione di Da Capo
 DC The Midi Alien (a volte scritto D.C.) – produttore discografico statunitense

Televisione 
 D.C. – serie televisiva statunitense del 2000

Religione 
 D.C. – Dottrinari
 D.C. – Suore della Dottrina Cristiana

Sport 
Dallas Cowboys

Altro 
 d.C. e DC – abbreviazioni italiane per dopo Cristo 
 DC – seicento nel sistema di numerazione romano
 DC – sigla di aeromobili prodotte dalla Douglas Aircraft Company
 DC – vecchia targa automobilistica di Děčín (Repubblica Ceca)
 DC Comics – casa editrice di fumetti Detective Comics
DC Shoes – marca di scarpe